Професіональна футбольна група А 1956 — 32-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону клуб Динамо змінив назву на Левські.
2. Після закінчення сезону клуб Ударник (Софія) змінив назву на Славія.
3. Після закінчення сезону клуб СКНА (Пловдив) змінив назву на Ботев (Пловдив).

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1956
Болгарія